Riggin ist der Familienname folgender Personen:

 Aileen Riggin (1906–2002), US-amerikanische Wasserspringerin
 Pat Riggin (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Rigging
 Riggins
 Rigin